

Lokalizacje 
 Kolno – miasto w województwie podlaskim, w powiecie kolneńskim
 Kolno – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie chełmińskim, w gminie Chełmno 
 Kolno – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie wołomińskim, w gminie Poświętne 
 Kolno – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim, w gminie Kolno 
 Kolno – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie konińskim, w gminie Golina 
 Kolno – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie międzychodzkim, w gminie Międzychód 
 Kolno – osada w województwie zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, w gminie Drawsko Pomorskie (do 2018 gminie Ostrowice)
 Kolno – wieś w województwie zachodniopomorskim, w powiecie wałeckim, w gminie Wałcz
 Kolno – gmina wiejska w województwie podlaskim, w powiecie kolneńskim
 Kolno – gmina wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim
 Kolno – część miasta Nowa Ruda w województwie dolnośląskim, w powiecie kłodzkim
 Kolno – wąskotorowa stacja kolejowa w Kolnie, w województwie podlaskim
 Kolno – wieś na Białorusi, w obwodzie homelskim

 Kolno – gmina wiejska w województwie podlaskim
 Kolno – dawna gmina 
 Kolno – dawna gromada w powiecie kolneńskim
 Kolno – dawna gromada w powiecie biskupieckim

Jeziora 
 Kolno – jezioro na Równinie Augustowskiej
 Kolno – jezioro na Pojezierzu Poznańskim

Zobacz też 
 Bitwa pod Kolnem
 Dekanat Kolno
 Kolno-Młyn
 Kolno Wałeckie
 Jan z Kolna
 Rezerwat przyrody Jezioro Kolno